Шевче́нка — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Тернівська сільська рада.
 
Площа села — 40 га. Кількість дворів — 43, кількість населення на 01.01.2007 р. — 103 чол.

Географія 
Село Шевченко знаходиться на лівому березі річки Плоска Осокорівка, яка через 4 км впадає в річку Дніпро, нижче за течією на відстані 3,5 км розташоване село Тернівка, на протилежному березі — село Воронове (Синельниківський район).

Село розташоване за 40 км від районного центру, за 50 км від обласного центру. Найближча залізнична станція — Славгород-Південний (Дніпропетровська область) — знаходиться за 17 км від села.

Історія 
Село утворилась наприкінці 1920-х років як хутір малий Поділ, пізніше одержало назву на честь видатного поета.

В 1917 році село входить до складу Української Народної Республіки.

Внаслідок поразки Перших визвольних змагань село надовго окуповане більшовицькими загарбниками.

В 1932-1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

День села відзначається 23 вересня.

Джерела 

 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області
Населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка